Dit is de wereldranglijst voor mannen van oktober 2015 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 1 oktober 2015.

Mannen 10